La Texaco Cup 1974-1975 est la  de ce tournoi de football qui est remportée par le Newcastle United.



Groupe 1 

|}

Groupe 2 

|}

Groupe 3 

|}

Groupe 4 

|}

Quarts-de-finale

Demi-finales

Finale 

Texaco Cup
Football en 1974
Football en 1975